Une belle histoire / Een mooi verhaal, single van Alderliefste en Paul de Leeuw
Een mooi verhaal (Gerard Cox), single van Gerard Cox